В 1986 году, как и в 1985, прошло два чемпионата мира по биатлону.

22-й чемпионат мира по биатлону среди мужчин прошёл с 18 по 23 февраля в Осло (Норвегия).

3-й чемпионат мира по биатлону среди женщин (совместно с чемпионатом мира среди юниоров) прошёл с 13 по 16 февраля в Фалуне (Швеция).

22-й чемпионат мира по биатлону среди мужчин

Спринт 10 км 

Занявший изначально второе место Петер Ангерер из ФРГ был дисквалифицирован из-за подозрения в приёме запрещённого препарата.

Индивидуальная гонка на 20 км

Эстафета 4 Х 7,5 км 

Сборная ФРГ в составе Герберта Фритценвенгера, Франца Вуди, Петера Ангерера и Фрица Фишера, занявшая третье место, была дисквалифицирована из-за подозрения в приёме запрещённых препаратов со стороны Ангерера и Вуди.

3-й чемпионат мира по биатлону среди женщин

Спринт 5 км

Индивидуальная гонка на 10 км

Эстафета 3 Х 5 км

Общий зачет медалей 

Биатлон
Чемпионаты мира по биатлону
Международные соревнования по биатлону в Норвегии
Чемпионаты мира в Швеции
Февраль 1986 года
Международные спортивные соревнования в Осло
Международные спортивные соревнования в Фалуне
Спорт в Норвегии в 1986 году
Спорт в Швеции в 1986 году
Чемпионаты мира в Норвегии